Gerloubia är ett släkte av kvalster. Gerloubia ingår i familjen Parapirnodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Gerloubia